Molva är ett släkte av fiskar som beskrevs av Lesueur, 1819. Molva ingår i familjen lakefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lakefiskar
Molva